Нурсеи́тов () — казахская фамилия. Известные носители:
 Нурсеитов (Нурситов), Жепасбай (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 Нурсеитов, Таир Жаксыбаевич (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Нурсеитов, Ултай Нурсеитович (1928—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 С-16 «Герой Советского Союза Нурсеитов»